Кре́тов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Кретов 
 Кретов, Алексей Александрович (род. 1952) — российский филолог и лингвист.
 
 
 Кретов, Василий Степанович (1923—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Кретов, Илья Иванович (1897—1983) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск, участник Великой Отечественной войны.
 Кретов, Максим Александрович (род. 1990) — российский футболист, нападающий.
 
 Кретов, Павел Павлович (род. 1958) — морской лётчик, полковник, Герой Российской Федерации.
 Кретов, Сергей Иванович (род. 1955) — советский и российский учёный и государственный деятель.
 Кретов, Степан Иванович (1919—1975) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.
 Кретов, Фёдор Дмитриевич (1900—1989) — советский историк и общественный деятель.



Составные фамилии 
 Кретов-Даждь, Анатолий Ильич (род. 1940) — русский художник, иллюстратор русской современной станковой и книжной графики.

См. также 
 Кретовы